Calcagni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Calcagni (1536–1593), italienischer Bildhauer und Bronzegießer
 Patrick Calcagni (* 1977), Schweizer Radrennfahrer